In der Liste der Bodendenkmale in Uckerland sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Uckerland und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.
Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Uckerland aufgeführt.

Bodendenkmale

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Uckerland
Uckerland